De Zwaluw (Birdaard), een molen in het Friese Birdaard
De Zwaluw (Hasselt), een molen in het Overijsselse Hasselt
De Zwaluw (Hoogeveen), een molen in het Drentse Hoogeveen
De Zwaluw (Kesteren), een molen in het Gelderse Kesteren
De Zwaluw (Nieuwe Pekela), een molen in het Groningse Nieuwe Pekela
De Zwaluw (Oudemolen), een molen in het Drentse Oudemolen
De Zwaluw (Zuurdijk), een molen in het Groningse Zuurdijk
Korenmolen Nieuw Leven (voorheen De Zwaluw), een korenmolen in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude-Dorp

vv De Zwaluw, een voetbalvereniging in het Noord-Brabantse dorp Oeffelt

Zie ook 
 Zwaluw (doorverwijspagina)
 Zwaluwen (doorverwijspagina)